Бургграфството Нюрнберг () е държава, съществувала през Средновековието на територията на Свещената Римска империя.

През 12 век бургграфството се управлява от долноавстрийските графове на Раабс, през 13 и 14 век от Хоенцолерните. През 1427 г. имперският град Нюрнберг получава графския замък.

Имперският замък Нюрнберг е построен ок. 1040 г. от крал Хайнрих III.

Списък на бургграфовете

Източници 
 Sigmund Benker, Andreas Kraus (Hrsg.), Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Begründet von Max Spindler. 3. Auflage. Beck, München 1997. ISBN 3-406-39451-5
 Max Spindler, Gertrud Diepolder, Bayerischer Geschichtsatlas. Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1969
 Gerhard Taddey, Lexikon der deutschen Geschichte. 3. Auflage. Kröner, Stuttgart 1998. ISBN 3-520-81303-3
 Markus Twellenkamp, Die Burggrafen von Nürnberg und das deutsche Königtum (1273 – 1417). (= Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landgeschichte; Band 54). Korn und Berg, Nürnberg 1994. ISBN 3-87432-129-0 (Dissertation, Universität Bonn 1993)
 Johannes Müllner, Die Annalen der Reichsstadt Nürnberg von 1623, Teil II: Von 1351 – 1469. Nürnberg 1972.

Външни препратки 

 Burggrafschaft unter den Hohenzollern, einschließlich einer Aufreihung der Hofmeister 

Исторически държави в Европа
История на Германия
Нюрнберг

Нюрнберг
Хоенцолерн
История на Нюрнберг